Cette page présente la  en Pro D2 .

Entraîneurs

La saison 
Budget

Récit

La saison débute le 29 aout 2016 au stadium d'Albi pour un match nul 23-23 contre Carcassonne.

Transferts

Effectif 2016-2017

Calendrier et résultats

Statistiques

Statistiques collectives 
Attaque 

Défense

Statistiques individuelles 
Meilleurs réalisateurs 
Daniel Kirkpatrick : 159 points (31 pénalités, 0 drop, 23 transformations, 4 essais)
Ilian Perraux : 116 points (28 pénalités, 0 drop, 11 transformations, 2 essais)
 
Meilleurs buteurs 
Daniel Kirkpatrick : 139 points (31 pénalités, 0 drop, 23 transformations)
Ilian Perraux : 106 points (28 pénalités, 0 drop, 11 transformations)

Meilleur marqueur 
Nasoni Naqiri : 9 essais

Joueurs les plus sanctionnés
Nomani Tonga :  4 (3 cartons jaunes, 1 carton rouge)

Notes et références

Liens externes 
 
 Le tableau des transferts en Pro D2 sur allrugby.com
  Pro D2 - Le tableau des transferts sur rugby-transferts.com
 Transferts lerugbynistere.fr

2016-2017
Albi